Gohl steht für:
 Gohl (Fluss), Zufluss der Ilfis im Emmental, Kanton Bern
 Gohl (Schweiz), Ortschaft im Emmental, Kanton Bern

Gohl ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gohl (* 1994), österreichischer Freestyle-Skier 
 Christiane Gohl (* 1958), deutsche Autorin
 Christopher Gohl (* 1974), deutscher Politiker (FDP)
 Elly Gohl-Cleff (1866–1926), deutsche Schauspielerin
 Ernst-Wilhelm Gohl (* 1963), deutscher evangelischer Bischof
 Johann Daniel Gohl (1674–1731), deutscher Mediziner
 Johannes Gohl (1908–1982), deutscher Offizier
 Matthias Gohl (* 1956), Schweizer Filmmusikproduzent und -komponist
 Max Gohl (1886–1951), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Theodor Gohl (1844–1910), Schweizer Architekt
 Ulrich Gohl (1930–2015), ev. Pfarrer, Komponist und Dichter biblischer Singspiele
 Wilhelm Gohl (1896–1958), deutscher Kommunal- und Landespolitiker
 Willi Gohl (1925–2010), Schweizer  Dirigent, Chorleiter  und Komponist